Премія «Оскар» за найкращу жіночу роль — престижна нагорода Американської академії кіномистецтва, що присуджується щорічно.

Посилання 
База даних на офіційному сайті премії "Оскар"

Премії у галузі мистецтв
Премія «Оскар» за найкращу жіночу роль